przejazd:
 przebywanie jakiejś drogi pojazdem
 miejsce, w którym można przejechać w poprzek jakąś drogę
 w narciarstwie, w jeździe konnej: przejechanie przez zawodnika wyznaczonej trasy, zwykle podczas jakichś zawodów, wyścigów itp.

Miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Przejazd – część miasta Miłomłyn
 Przejazd – część wsi Turów w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Kąkolewnica
 Przejazd – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Przejazd – część wsi Mątyki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława

Zobacz też 

 Przejazdowo

Przypisy